Az ATP-világranglista  egy teljesítmény alapú rendszer. A teniszező világranglista-helyezése az utolsó 52 hét alatt az ATP-tornákon elért eredményeitől függ. A versenyzők az adott torna nagyságától és azon elért eredményüktől függően kapnak pontokat. A világranglista a kiemelések alapjául is szolgál. 
A ranglista bevezetése óta a pontozás többször is változott. Jelenleg a Grand Slam-tornákért és az ATP World Tour Masters 1000-es versenyeken elért eredményekért jár pont, valamint a játékos pontjaiba beszámít a hat  legjobb eredménye, amelyet bármely ATP World Tour 500 Series vagy ATP World Tour 250 Series tornán, illetve a kisebb versenyeken ért el (ATP Challenger Tour, ATP Futures tornák). Azok a teniszezők, akik kvalifikálják magukat az évzáró ATP World Tour Finalsra, további pontokat szerezhetnek.
A világranglista bevezetése óta 25 teniszező lett világelső.

Világelső teniszezők

A világranglista élén töltött idő

Teljes mezőny (férfi és női)

Világelsők év végén

Rekordok 

Csak hat olyan férfi teniszező van, aki egy naptári év minden napján világelső volt:
Jimmy Connors (1975, 1976, 1978)
Ivan Lendl (1986, 1987)
Pete Sampras (1994, 1997)
Lleyton Hewitt (2002)
Roger Federer (2005, 2006, 2007)
Novak Đoković (2015)

Roger Federer volt a férfiaknál összesen a legtöbb hétig világelső ( hét)

A világranglista élén megszakítás nélkül eltöltött hetek tekintetében szintén Roger Federer tartja a rekordot (237), ezzel a teljes mezőnyben is megelőzte a korábban csúcstartó Steffi Grafot (186 hét).

Jimmy Connors első és utolsó világelsősége között 8 év és 11 hónap telt el (1974. július 29. – 1983. július 3.).

Jegyzetek

Források 
Az ATP hivatalos honlapja

Kapcsolódó szócikkek 

Világelső női teniszezők listája

!
Sportrekordok